

Aziende

MiG – Mikoyan Gurevich, è una nota azienda russa produttrice di aeroplani militari, principalmente aerei da caccia, come il famoso MiG-17.

Sigle 
 Metal-arc Inert Gas – tipo di saldatura ad arco con metallo sotto protezione di gas inerte

Codici 
 MIG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Neubieberg, Munich Neubiberg, Germania
 mig – codice ISO 639-3 della lingua mixteca di San Miguel el Grande

Altro 
 MiG – sigla dell'ufficio di costruzioni aeronautiche Mikoyan Gurevich
 MIG – Manutenzione Integrata Globale – Software per la gestione della manutenzione industriale – Sito ufficiale